Кыра:

 Кыра (село) — село в Забайкальском крае.
 Кыра — река в Забайкальском крае.